Melito ist:

Namensbestandteil der italienischen Gemeinden:

 Melito di Napoli, Provinz Neapel, Kampanien
 Melito di Porto Salvo, Provinz Reggio Calabria, Kalabrien
 Melito Irpino, Provinz Avellino, Kampanien

Außerdem:

 Melito von Sardes, frühchristlicher Schriftsteller und Bischof
 Melito (Kalabrien), Fluss in Kalabrien